Passo di Tartano – passo della Val Brembana
 Tartano – comune italiano della bassa Valtellina in provincia di Sondrio, Lombardia
 Tartano – torrente della Lombardia affluente del fiume Adda
 Val Tartano – valle laterale della Valtellina